Darwin Information Typing Architecture (DITA) — приложение XML, предназначенное для автоматизации сборки документов из разрозненных фрагментов, оформленных согласно соответствующим DTD, и их публикации в различных форматах. Определяет набор типов документов для создания и организации тематической информации, а также набор механизмов для комбинирования, расширения и ограничения типов документов. Это открытый стандарт, который определён и поддерживается Техническим комитетом OASIS DITA.

Архитектура типизированной информации Darwin (Darwin Information Typing Architecture, DITA) — это основанная на XML технология, охватывающая весь цикл разработки, выпуска и доставки технической информации. Эта архитектура составлена из набора принципов, описывающих как создание модулей с «типизированной информацией» на уровне отдельных тем, так и использование этой информации, например в онлайн-справке или на веб-портале технической поддержки.
Основными элементами DITA — кирпичиками, из которых строится архитектура разбитой по темам информации, — являются определения типов XML-документа (DTD), а именно, «DTD-тем». Несмотря на это, основополагающим принципом в архитектуре DITA является её расширяемость; DTD-тем, как и любые схемы на их основе, — это лишь конкретные реализации принципов этой архитектуры.

Принципы DITA

Принцип единого источника в DITA 
DITA поддерживает принцип единого источника посредством:
 возможности многократно использовать контент;
 профилирования и фильтрации контента;
 публикации во множество форматов из одного источника.

Контент может многократно использоваться на следующих уровнях:
 Контент внутри топика.
 Топик в целом.
 Карта документа.

DITA позволяет профилировать контент с помощью атрибутов. Фильтрация контента осуществляется с помощью фильтров, определяемых в формате *.ditaval.

Контент может быть опубликован во множество форматов, включая XHTML, PDF, ODT, Eclipse Help, HTML Help, JavaHelp, RTF, DocBook, Troff.

Многократное использование контента на уровне топика 
Профилирование контента — разметка различных вариаций одного и того же контента и определение в каких случаях должна применяться каждая из вариаций. Например, один и тот же контент может иметь различные вариации для разных клиентов или для разных версий продуктов.
Условный контент — различные вариации контента. При публикации остаётся одна или несколько вариаций, релевантных для данного случая, все остальные вариации отфильтровываются.
Условный контент помечается с помощью атрибутов. Атрибуты могут быть определены у любого элемента. Основные атрибуты для профилирования контента:
 audience;
 platform;
 product;
 xml: lang.
Новые атрибуты могут быть добавлены через механизмы специализации DTD.

Фильтрация условного контента при публикации происходит с помощью фильтров, определяемых в формате *.ditaval. Файлы *.ditaval состоят из:
 Пар атрибут-значение.
 Действия (скрыть или показать) для каждой пары атрибут-значение, например:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<val>
  <prop att="audience" val="p" action="exclude"/>
  <prop att="audience" val="a" action="include"/>
  <prop att="xml:lang" val="ru-ru" action="include"/>
  <prop att="xml:lang" val="en-us" action="exclude"/>
</val>

При применении фильтра все элементы, в которых задан атрибут audience="p" будут исключены, а элементы, с атрибутом audience="a", будут включены.

Для получения различных результатов, в зависимости от того, какой контент должен быть отфильтрован, может поддерживаться несколько фильтров.
Пример использования в dita-разметке:
 
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<conbody>
   <p xml:lang="en-us">Some English text</p>
   <p xml:lang="ru-ru">Некоторый русский текст</p>
</conbody>

Многократное использование контента на уровне карты 
Топик может быть включён или исключён из определённой карты документа. В каждой карте документа, один и тот же топик может быть помещён на разные уровни иерархии и занимать любое место в последовательности топиков.
Если ряд топиков встречаются в одной и той же последовательности и в одной и той же иерархии, они могут быть объединены в мини-карту. Мини-карта может использоваться как единое целое в других картах.
В разных картах мини-карта может находиться на разных уровнях иерархии и занимать любое место в последовательности топиков.

Топик-ориентированный подход 
 Документ представлен как организованная коллекция отдельных контекстно-независимых топиков.
 Топик описывает один единственный предмет.
 Каждый топик написан таким образом, который позволяет его использовать во множестве контекстов.
 В топике может использоваться условный текст.
 Все топики хранятся в отдельном месте.
 Для публикации топики собираются вместе в карту документа. Карта определяет порядок и иерархию документа.
 В зависимости от типа информации, которую описывает топик, топик имеет определённую внутреннюю структуру.

Типизация информации 
 Concept — тип топика для описания общей информации.
 Task — тип топика для пошагового описания процедур.
 Reference — тип топика для документирования команд и настроек.

Отделение контента от форматирования 
 Топик содержит только контент.
 Информация о форматировании элементов топика хранится в отдельных файлах — шаблонах форматирования.
 Один и тот же контент может быть представлен множеством способов, путём наложения разных шаблонов.
 Форматирование накладывается на контент во время создания контента, а также во время публикации.

Специализация 
Под специализацией DITA понимается механизм адаптации DITA для конкретных нужд. Могут быть созданы:
 Новые информационные типы.
 Новые домены.
 Новые атрибуты.

Примечания

Ссылки 
 Online community for the Darwin Information Typing Architecture OASIS Standart
 Members Approve DITA 1.1 as OASIS Standard 13 August 2007
 DITA на сайте для технических писателей TechWriters.ru

XML
Техническая документация